Rio Canoas pode referir-se a:

 Rio Canoas (Santa Catarina)
 Rio Canoas (São Paulo)
 Rio das Canoas